Україна
 Ватутіне — місто обласного підпорядкування, Черкаська область
 Ватутіне — село, Харківська область, Нововодолазький район

Російська Федерація
 Ватутіне — село у Валуйському районї Бєлгородської області Російської Федерації.
 Ватутіне — селище у Нестеровському районі Калінінградської області Російської Федерації.